No Mercy 2001 s'est déroulé le  au Savvis Center de St. Louis, Missouri.

Liens externes 
  Le site officiel de WWE No Mercy

2001
Catch à Saint-Louis (Missouri)